Анатолий Горбуно́в:
 Горбунов, Анатолий Валерианович (род. 1942) — председатель Верховного Совета Латвийской ССР.
 Горбунов, Анатолий Иванович (1930—2015) — советский и российский физико-химик, доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии.
 Горбунов, Анатолий Прокопьевич (1924—2007) — Герой Социалистического Труда.